Harrison kan verwijzen naar

Plaatsen in de Verenigde Staten
Harrison (Arkansas)
Harrison (Georgia)
Harrison (Idaho)
West Harrison
Harrison (Clare County, Michigan)
Harrison (Macomb County, Michigan)
Harrison (Montana)
Harrison (Nebraska)
Harrison (New Jersey)
Harrison (New York)
Harrison (Ohio)
Harrison (South Dakota)
Harrison (Tennessee)

Personen

Achternaam
 Benjamin Harrison, Amerikaans president
 George Harrison, muzikant
 John Harrison (uitvinder), instrumentmaker
 Kendra Harrison, atlete
 Kenny Harrison, atleet
 William Henry Harrison, Amerikaans president

Voornaam
 Harrison Ford, acteur

Zie ook
 William Harrison (doorverwijspagina)

Engelse achternaam